Miejscowości w USA:
 Jewell – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
Gminy w USA:
 Jewell (ang. Jewell Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Little River
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Jewell (ang. Jewell County) – w stanie Kansas